Zerlauth ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Zerlauth (1894–1967), österreichischer Politiker (CS, ÖVP)
 Kuno Zerlauth (1911–2006), österreichischer Geistlicher
 Martin Zerlauth (* 1945), österreichischer Politiker (FPÖ)